Pilloud ist der Familienname der folgenden Personen:

 Georges Pilloud (1933–1997), Schweizer Sänger und Radiomoderator 
 Isabelle Pilloud (* 1963), Schweizer Künstlerin
 Jeannine Pilloud (* 1964), Schweizer Managerin
 Oswald Pilloud (1873–1946), Schweizer Maler
 Rod Pilloud (1941–2019), US-amerikanischer Schauspieler